Бонваль () — французское понятие, которое может быть как топонимом, так и фамилией.

Топонимы 
 Бонваль — коммуна во Франции, находится в регионе Центр, департамент коммуны — Эр и Луар.
 Бонваль — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент коммуны — Савойя.
 Бонваль — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь, департамент коммуны — Верхняя Луара.

Производные топонимы 
 Бонваль-сюр-Арк — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент коммуны — Савойя.
 Куссак-Бонваль — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент коммуны — Верхняя Вьенна.
 Сен-Обен-де-Бонваль — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия, департамент коммуны — Орн.
 Сент-Илер-Бонваль — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент коммуны — Верхняя Вьенна.
 Сент-Жан-де-Бонваль — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент коммуны — Об.
 Сулаж-Бонваль — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент коммуны — Аверон.

Персоналии 
 Граф Клод Александр де Бонневаль — французский авантюрист, прославился на службе турецкого султана под именем Ахмет-паша.